J72 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Valle del Sol